Mitterrutzner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mitterrutzner (* 2001), italienischer Handball- und Beachhandballspieler
 Johann Chrysostomus Mitterrutzner (1818–1902/1903), österreichischer Theologe und Orientalist
 Martin Mitterrutzner (* 1984), österreichischer Sänger (Tenor)
 Peter Mitterrutzner (* 1942), italienischer Schauspieler